C-4 (Cercanías Madrid), een spoorlijn van de Cercanías Madrid
C-4 (explosief), een uiterst brisante kneedbare springstof